Exotica steht für:

 Exotica, eine Variante des Jazz
 Exotica (Album), Kompilationsalbum von Sun Ra (2017)
 Exotica (Film), Film von Atom Egoyan (1994)
 Exotica Terraristikbörse, Reptilienmesse in Österreich
 Exotica oder Exotika, exotische Sammlungsstücke, vor allem in frühneuzeitlichen Wunderkammern
 Exotica, eine Komposition von Mauricio Kagel